Il doppio  del Mercedes Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Carlos Berlocq e Eduardo Schwank erano i detentori del titolo ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

Jürgen Melzer e Philipp Petzschner hanno sconfitto in finale Marcel Granollers e Marc López per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (campioni)

  Marcel Granollers /  Marc López (finale) 
  Christopher Kas /  Alexander Peya (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2011
ATP World Tour 2011